La India Británica (oficialmente conocida como Imperio Británico de la India) contaba con varias enseñas que incorporaban la bandera del Reino Unido, también llamada "Union Jack" o "Union Flag". La más usada de ellas era la llamada "Estrella de la India" (en inglés, "Star of India"), la cual era usada en la mayoría de los actos oficiales. Estas banderas incluían, además de la "Union Jack" con el escudo de armas de la India Británica, otras versiones con el fondo en azul o rojo y el mismo escudo de armas.
 
Mientras que la enseña con fondo azul era empleada con fines militares y navales, la bandera con fondo rojo era usada para representar al territorio en la mayoría de los eventos internacionales. La "Estrella de la India" contenía el escudo de armas de la India Británica, una estrella con el lema "Heaven's light our guide" ("El cielo ilumina nuestro camino") a su alrededor que era la insignia de la Orden de la Estrella de la India, una orden de caballería británica fundada en 1861 por la Reina Victoria I.

La "Estrella de la India" fue reemplazada por la bandera tricolor india después de la independencia del país el 15 de agosto de 1947.

Galería de imágenes 

Banderas históricas del Reino Unido
India británica
Símbolos de Bangladés
Símbolos de India
Símbolos de Pakistán
Reino Unido en 1861
Imperio británico
India en 1947
Reino Unido en 1947
India Británica